

Patronymes 
 Édouard Brasey est un romancier, essayiste, scénariste et conteur français né le  à Marseille.
 Patrice Brasey né le  à Fribourg, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.